Madonna della Pace ima više značenja:
 Madonna della Pace, Frosinone
 Madonna della Pace, Roma